Голинка:

 Голинка (река) — река на острове Уруп на Сахалине в России.
 Голинка (село) — село, Роменский район, Сумская область, Украина.